Herodor d'Heraclea, mitògraf grec del 
 Herodor de Mègara, atleta grec
 Herodor de Macedònia, cortesà macedoni
 Heròdor (escriptor), nom d'un o diversos escriptors grecs d'època desconeguda